Gianni Zuiverloon est un footballeur néerlandais né le  à Rotterdam évoluant au poste de défenseur central à l'ADO La Haye.

Biographie

En club 

Il est prêté au club d'Ipswich Town, qui évolue en Championship, le .

En sélection

Statistiques

Palmarès

En club 
  Cultural Leonesa
 Champion d'Espagne de Segunda División B (D3) en 2017

En sélection 
  Équipe des Pays-Bas espoirs
 Champion d'Europe espoirs en 2007

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Footballeur surinamien
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Joueur du Feyenoord Rotterdam
Joueur du RKC Waalwijk
Joueur du SC Heerenveen
Joueur du West Bromwich Albion FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du RCD Majorque
Joueur de l'ADO La Haye
Joueur de l'Odisha FC
Joueur du Kerala Blasters
Naissance en décembre 1986
Naissance à Rotterdam